Montois – abitanti di Le Mont-Saint-Michel
Montois – abitanti di Mons
Montois – abitanti di Mont-de-Marsan